Uriah Heep Live – pierwszy album koncertowy brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep wydany w 1973 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 David Byron – wokal
 Ken Hensley – keyboard
 Mick Box – gitara
 Gary Thain – bas
 Lee Kerslake – perkusja

Albumy Uriah Heep
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Bronze Records